Брук Смит:
 Смит, Брук (род. 1967) — американская актриса.
 Смит, Брук (род. 1984) — американская баскетболистка.